Воробье́вичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Воробьевичи — деревня в Слонимском районе Гродненской области;
 Воробьевичи — деревня в Новогрудском районе Гродненской области (Большие и Малые Воробьевичи);
 Воробьевичи — деревня в Копыльском районе Минской области;